Abrauchen steht für:
 Abrauchen (Chemie), ein Trennverfahren
 das Verdampfen des Quecksilbers aus dem Goldamalgam, siehe Feuervergoldung